Танги — река в России, протекает в Урус-Мартановском районе Чечни.

Река Танги берёт начало в горах, течёт на север. Устье реки находится в черте города Урус-Мартан в 24 км по левому берегу реки Мартан. Длина реки составляет 16 км, площадь водосборного бассейна — 78 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Западно-Каспийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сунжа от истока до города Грозный. Речной бассейн реки — Реки бассейна Каспийского моря междуречья Терека и Волги.

Код объекта в государственном водном реестре — 07020001112108200005741.

Примечания 

Бассейн Сунжи (приток Терека)
Реки Чечни